Marie Immakuláta Toskánská (: Maria Immakulata Rainera Josepha Ferdinande Theresia Leopoldine Antoinette Henriette Franziska Karoline Aloysia Januaria Christine Philomena Rosalia, Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Toskana; 3. září 1878, Baden u Vídně – 25. listopadu 1968, Zámek Altshausen) byla rakouská arcivévodkyně, princezna toskánská a sňatkem vévodkyně württemberská.

Původ 
Narodila se jako sedmé dítě a pátá dcera arcivévody Karla Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky Marie Immakuláty Neapolsko-Sicilské, dcery Ferdinanda II. Sicilského a arcivévodkyně Marie Terezie Izabely Rakouské. Byla členkou Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Manželství 
Dne 29. října 1900 se Maria Immakuláta ve Vídni provdala za bratrance druhého stupně, vévodu Roberta Württemberského (1873–1947), který byl synem vévody Filipa Württemberského a arcivévodkyně Marie Terezie Rakousko-Těšínské. Manželství Marie Immakuláty a Roberta zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
 Portrét Marie Imakuláty
  Pohřbení v Altshausenu

Marie Imakuláta
Marie Imakuláta
Marie Imakuláta
Marie Imakuláta
Württemberské vévodkyně
Pohřbení v Altshausenu
Narození 3. září
Narození v roce 1878
Narození v Badenu (Dolní Rakousy)
Úmrtí 25. listopadu
Úmrtí v roce 1968
Ženy